La saison 2017-2018 d'Eredivisie est la soixante-deuxième édition de la première division néerlandaise. Elle prend place du  au .

Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur, pour un total de 306 matchs. Le tenant du titre est le Feyenoord Rotterdam, vainqueur à l'issue de l'édition 2016-2017.

En fin de saison, le premier au classement est sacré champion des Pays-Bas et se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions 2018-2019, tandis que son dauphin obtient une place dans le deuxième tour de qualification de la compétition. Le vainqueur de la Coupe des Pays-Bas 2017-2018 est quant à lui qualifié pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2018-2019, tandis que le troisième du championnat se qualifie pour le deuxième tour de qualification de la compétition. Une autre place pour ce dernier tour est délivrée par le biais de barrages disputés à l'issue de la saison régulière voyant s'opposer les équipes classées entre la quatrième et la septième place. Si le vainqueur de la Coupe est déjà qualifié pour une compétition européenne d'une autre manière, sa place est redistribuée en championnat et la quatrième place devient qualificative d'office pour la Ligue Europa tandis que la huitième place devient barragiste.

Dans le même temps à l'autre bout du classement, le dernier est directement relégué en deuxième division, tandis que le dix-septième et le dix-huitième doivent disputer des barrages de relégation face à des équipes de cette même division.

La compétition est finalement remportée par le PSV Eindhoven qui enregistre son vingt-quatrième titre de champion des Pays-Bas. Le meilleur buteur du championnat est l'Iranien Alireza Jahanbakhsh de l'AZ Alkmaar avec vingt-et-un buts inscrits.

Participants 
 Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Résultats 

|}

Barrages

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue Europa 2018-2019.

Relégation 
Dix équipes s'affrontent pour deux places en Eredivisie : les  et  d'Eredivisie et huit autres équipes issues de Eerste Divisie.

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Bilan de la saison

Notes et références 

2017-2018
Pays-Bas M1
Football aux Pays-Bas en 2017
Football aux Pays-Bas en 2018
Saison sportive 2017-2018 aux Pays-Bas